Strasky ist der Name von:
 Jan Stráský (1940–2019), tschechischer Politiker
 Jiří Stráský (* 1946), tschechischer Bauingenieur